Tyler Wotherspoon (né le  à Burnaby dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2008-2009||Winter Hawks de Portland ||LHOu ||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Winterhawks de Portland ||LHOu ||43||1||4||5||21||2||0||0||0||0
|-
| 2010-2011||Winterhawks de Portland ||LHOu ||64||2||10||12||73||20||3||1||4||10
|-
| 2011-2012||Winterhawks de Portland ||LHOu ||67||7||21||28||42||22||1||6||7||6
|-
| 2012-2013||Winterhawks de Portland ||LHOu ||61||7||30||37||30||21||2||8||10||20
|-
| 2013-2014||Heat d'Abbotsford ||LAH ||48||1||8||9||12||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Flames de Calgary ||LNH ||14||0||4||4||4||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Flames de l'Adirondack ||LAH ||61||2||22||24||20||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Flames de Calgary ||LNH ||1||0||0||0||0||6||0||0||0||0
|-
| 2015-2016||Heat de Stockton ||LAH ||53||2||8||10||16||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||Flames de Calgary ||LNH ||11||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017 ||Heat de Stockton ||LAH ||56||6||12||18||24||5||0||0||0||2
|-
| 2016-2017||Flames de Calgary ||LNH ||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Heat de Stockton ||LAH ||67||7||30||37||46||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019||Rampage de San Antonio ||LAH ||70||4||18||22||28||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020|| Phantoms de Lehigh Valley ||LAH || 54 ||4||18||22||26||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| Phantoms de Lehigh Valley ||LAH || 24 ||0||6||6||18||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022 || Comets d'Utica  || LAH ||  || 

|30||0||5||5||4||6||0||0||0||0

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || align=left| place
|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 0 || 2 || 2|| 2 || align=left|  place

Trophées et honneurs personnels 
2012-2013 :
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'associaton Ouest de la LHOu.
champion de la Coupe Ed Chynoweth avec les Winterhawks de Portland.

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Burnaby
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Comets d'Utica
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022